Enrique Boned Guillot in arte Kike (1978) – ex giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Jacques Guillot (1945) – pilota automobilistico francese
 Jaume Duch Guillot (1962) – politico spagnolo
 Jean-Pierre-François Guillot-Duhamel (1730-1816) – ingegnere francese
 Olga Guillot (1922-2010) – cantante cubana
 René Guillot (1900-1969) – scrittore e illustratore francese
 Vicente Guillot (1941) – ex calciatore spagnolo
 Victor Guillot (1996) – sciatore alpino francese